A 2014-es Wales-rali (hivatalosan: 70th Wales Rally GB) volt a 2014-es rali-világbajnokság tizenharmadik, egyben utolsó versenye. November 14. és 16. között került megrendezésre, 23 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 305,64 kilométert tett ki. A 63 indulóból 53 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

Külső hivatkozások 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Wales